Antalya Open 2021 var den 4:e upplagan av Antalya Open, en tennisturnering i Antalya, Turkiet. Turneringen var en del av 250 Series på ATP-touren 2021 och spelades på hard court mellan den 7–13 januari 2021.

Kval
Kvalet spelades mellan den 6 och 7 januari 2021. Sex spelare kvalificerade sig för spel i huvudturneringen.

Följande spelare kvalificerade sig för spel:

Prispengar och poäng i världsrankingen
Följande prispengar och världsrankingspoäng delades ut för att nå respektive omgång. Spelare som tog kvalade in till huvudturneringen fick även de angivna kvalpoängen utöver dem för att nå respektive omgång. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. I dubbeln delades prispengarna ut per lag.

Singel

Seedning

Resultat

Dubbel

Seedning

Resultat

Referenser
 Resultat – Singel
 Resultat – Dubbel
 Resultat – Kval

Noter

2021
ATP-touren 2021